Eliane steht für:

 (1329) Eliane, einen Asteroiden
 einen weiblichen Vornamen, siehe Eliana
 Eliane (Sängerin)